Абрахам Ицек Тушински (, первоначально ; , Бжезины — , Освенцим) — нидерландский бизнесмен еврейско-польского происхождения, построивший «Театр Тушинского», знаменитый кинотеатр в Амстердаме.

Биография 
В 1903 году отправился в эмиграцию в США, однако по дороге решил остаться в Роттердаме. С 1925 года — нидерландский подданный.

Первоначально работал портным. В дальнейшем стал успешным владельцем кинотеатров, открыв свои первые четыре кинотеатра (Thalia, Cinema Royal, Scala и Olympia) в 1911 году. Его самый фешенебельный кинотеатр в Роттердаме — «Большой театр» был открыт в 1928 году.

Главным успехом Тушински стал «Театр Тушинского», открывший свои двери в Амстердаме 28 октября 1921 года. Интерьер и фасад этого здания отличает смешение трёх наиболее влиятельных архитектурных стилей своего времени: Амстердамская школа, Арт деко и Югендштиль. В 1998—2002 годах была проведена реставрация здания, вернувшая ему первоначальный блеск. 

Позднее были открыты кинотеатр — Grand Theater в 1923 году в Роттердаме и Roxy в Амстердаме в 1928 году.
К концу 30-х годов бизнес попал в руки немецких предпринимателей, а к 1940 г. Тушински обанкротился.

В ходе Второй мировой войны все роттердамские кинотеатры Тушински были уничтожены во время бомбардировки Роттердама 14 мая 1940 года. Сам Тушински был 1 июля 1942 года вместе со своей женой Марьям Эстера Эрлих (Mariem Estera Ehrlich) доставлен в Вестерборк — концентрационный лагерь на северо-востоке Нидерландов, а оттуда — в Освенцим, где они оба погибли.

В 2017 году было решено назвать одну из улиц Роттердама именем А.И.Тушински.

Примечания

Ссылки 
 J.M.H.J. Hemels. Tuschinski, Abram Icek (1886—1942) // Biografisch Woordenboek van Nederland
 Кинотеатр Тушински
 Кинотеатр Тушински, Амстердам — история театра
 Кинотеатр Тушински в прошлом

Предприниматели Нидерландов
Персоналии:Амстердам
Жертвы Холокоста
Заключённые концлагеря Вестерборк